Куффо () — находится в южной части страны. Административный центр — город Догбо-Тота.

География 
Граничит с Того на западе, с департаментом Зу на востоке, на юго-востоке — с департаментом Атлантический, на юге — с департаментом Моно.

Административное деление 

Включает 5 коммун:
 Аплауэ ()
 Джакотомей ()
 Клуэканме ()
 Лало ()
 Товиклин ()

Примечания 

Административное деление Бенина